Danvers ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Danvers (Illinois)
 Danvers (Massachusetts)
 Danvers (Minnesota)
 Danvers (Montana)
 Danvers Center (Massachusetts)

Personen:
 Elizabeth Danvers (1545–1630), englische Adlige
 Dennis Danvers (* 1947), US-amerikanischer Science-Fiction-Schriftsteller
 Ivor Danvers (* 1932), britischer Schauspieler
 John Danvers (1588–1655), britischer Politiker
 Tasha Danvers (* 1977), britische Hürdenläuferin
 William Danvers (1428–1504), britischer Richter und Parlamentsmitglied